Proviverra (Провивера — „прије цибетке”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Proviverridae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Proviverra typica је тежила од 420 до 500 g. Запремина мозга у лобањи код ове врсте је износила нешто више од 13,45 cm3.

Понашање и палеоекологија 
Врста Proviverra typica је била мали копнени предатор који је у прошлости Европе настањивао плавне равнице, мочваре и копнене екосистеме. Ова врста се хранила са малим плијеном (глодарима, гуштерима и инсектима).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Proviverra.

Временска распрострањенст рода Proviverra унутар породице Proviverridae

Види још 
 Класификација сисара
 Proviverridae

Референце

Литература 

 E. D. Cope (1880.) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 O. A. Peterson (1919.) "Report Upon the Material Discovered in the Upper Eocene of the Uinta Basin by Earl Douglas in the Years 1908-1909, and by O. A. Peterson in 1912." Annals of Carnegie Museum 12(2):40-168
 H. W. Matthes (1952.) "I. Abhandlung: Die Creodontier aus der mitteleozänen Braunkohle des Geiseltals (I. Part: The Creodonta from the Middle Eocene of Geiseltal)." Hallesches Jahrbuch für mitteldeutsche Erdgeschichte 1:201-240
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 M. R. Dawson (1980.) "Paleontology and Geology of the Badwater Creek Area, Central Wyoming. Part 20. the Late Eocene Creodonta and Carnivora." Annals of Carnegie Museum 49(4):79-91
 
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе